Koch kan syfta på:

 Koch – ett efternamn samt personer med namnet
 Koch (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 von Koch – en svensk adelsätt
 Koch (skivbolag) – ett skivbolag
 Koch-kurvan – fraktal
 Kochs postulat – medicinskt begrepp 
 Heckler & Koch – vapentillverkare
 Koch Industries – industriellt konglomerat
 10847 Koch – en asteroid i huvudbältet 
 Koch Bihar – distrikt och stad i Indien